HMS Miranda — название трёх кораблей Королевского флота Великобритании:

 HMS Miranda (1851) — винтовой шлюп. Спущен на воду в 1851 году. В 1862 году переклассифицирован в корвет. Пущен на слом в 1869 году.
 HMS Miranda (1879) — шлюп типа «Doterel». Спущен на воду в 1879 году. Продан в 1892 году.
 HMS Miranda (1914) — эскадренный миноносец типа «M». Спущен на воду в 1914 году. Продан в 1921 году.

Литература